Магади (Индия) — город в штате Карнатака.
 Магади (Кения) — город в Кении.
 Магади (озеро) — озеро в Африке.